Il singolare  del BMW Malaysian Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo è Jelena Dokić, che è stata battuta al secondo turno da Olivia Rogowska.

Hsieh Su-wei ha sconfitto in finale Petra Martić che si è ritirata sul punteggio di 2-6, 7-5, 4-1.

Teste di serie

 Agnieszka Radwańska (quarti di finale, ritirata per un infortunio al gomito)
 Jelena Janković (semifinale)
 Peng Shuai (quarti di finale)
 Jarmila Gajdošová (secondo turno)

 Petra Martić (finale, ritirata)
 Ayumi Morita (quarti di finale, ritirata per infortunio alla spalla)
  Jelena Dokić (secondo turno)
  Anne Keothavong (primo turno)

Qualificate

  Hsieh Su-wei (campionessa)
  Karolína Plíšková (secondo turno)

  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Nudnida Luangnam (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

BMW Malaysian Open 2012
WTA Tour 2012